Снукерный сезон 2013/2014 представляет собой серию снукерных турниров, проведенные с 6 июня 2013 по 5 мая 2014 года. 

Впервые в истории снукера квалификация на все турниры, проводимые на территории Великобритании, стала единой, участвовать в ней обязаны все игроки, включая членов топ-16. Исключением является Australian Goldfields Open, Шанхай Мастерс и Чемпионат мира. Количество китайских wild-card, за исключением турнира Шанхай Мастерс 2013, сократилось  а для игроков Мейн-тура данная возможность исключалась. Кроме того, для каждого профессионала количество wild-card за сезон было сокращено до одной.

Общий призовой фонд за сезон превысил 8 млн. Фунтов стерлингов.

Игроки 

Мейн-тур на данный сезон насчитывает 132 игрока. 64 сильнейших по итогам сезона 2012/2013, 32 игрока, не попавшие в число 64 сильнейших сохранили место в мейн-туре, получив двухлетнюю «прописку» годом ранее. Восемь игроков также пробились через рейтинг турнира Players Tour Championship, и еще четыре было отобрано именно по азиатскому туру данной серии. Еще три игрока прошли через EBSA Qualifying Tour Play-Offs,, а 12 снукеристов пробились через Q School. Оставшиеся игроки пришли из любительских лиг, а также путём номинаций со стороны национальных снукерных ассоциаций. Все игроки указанные ниже квалифицировались в тур на 2 года.

IBSF World Under-21 Snooker Championship winner:  Лю Хаотянь
EBSA European Snooker Championships winner:  Робин Халл
EBSA European Under-21 Snooker Championships winner:  Джеймс Кэхилл
ACBS Asian Under-21 Snooker Championship winner:  Ноппон Сенгхам
ABSF African Snooker Championship runner-up:  Халид Балайед

Номинации NGB
<li>Номинация IBSF:  Алекс Борг
<li>Номинация ACBS:  Ратчайотин Йотарук
<li>Номинация Америк:  Игор Фигейредо
<li>Номинация Океании:  Винни Калабрис

PTC Order of Merit
<li> Джо Свейл
<li> Эндрю Пэджетт
<li> Гэри Уилсон
<li> Эндрю Норман
<li> Джон Эстли
<li> Аллан Тейлор
<li> Кайрен Уильсон
<li> Крис Норбери

EBSA Qualifying Tour Play-Offs
<li> Патрик Айнсле
<li> Джек Джонс
<li> Стюарт Кэррингтон

APTC Order of Merit
<li> Ли Хан
<li> Цзинь Лун
<li> Ши Ханьсин
<li> Цао Синьлон

Q School
<li> Элиот Слессор
<li> Алекс Дейвис
<li> Ли Пейдж
<li> Хаммад Миах
<li> Ахмед Саиф
<li> Росс Муир
<li> Райан Кларк
<li> Александер Урсенбахер
<li> Дэвид Моррис
<li> Ли Спик
<li> Крис Уокелин
<li> Фрейзер Патрик

Календарь 
Ниже приведена таблица с названиями, датами, финалистами и победителями турниров.

Официальный рейтинг

Первый пересчёт

Второй пересчёт

Третий пересчёт

Четвёртый пересчёт

Пятый пересчёт

Шестой пересчёт

Рейтинговые очки

Распределение очков 
В таблице ниже приведено распределение очков по турнирам, стадиям до которых дошли игроки и некоторым другим особенностям:

Примечания

Замечания 

Снукерные сезоны